Kňazová – szczyt w słowackich Tatrach
 Kňazová – szczyt na Słowacji w regionie Szarysz